Феликс Соломонович Ка́ндель (при рождении Филипп; ; ) — русский советский и израильский писатель; в СССР был юмористом и сценаристом мультфильмов, в Израиле стал прозаиком и историком еврейского народа. Соавтор сценария первых семи выпусков мультфильма «Ну, погоди!» (а также 19 и 20 выпусков, с Александром Курляндским и Аркадием Хайтом).

Биография 
Филипп Соломонович Кандель родился  21 октября 1932 года в городе Москве. Отец, Соломон Фишелевич Кандель (1893—1976), происходил из Могилёва-Подольского (ныне в Винницкой области Украины) и потерял всю семью во время оккупации Одессы в годы Великой Отечественной войны; мать была родом из Ковно (ныне Каунас, Литва).

Детство прошло в арбатских переулках. Во время Великой Отечественной войны был с матерью Зинаидой Абелевной Кандель (1901—1977) и старшим братом Борисом (1925—1994) эвакуирован в город Далматово Челябинской, с 1943 года — Курганской области.

В 1956 году окончил Московский авиационный институт, до 1962 года работал инженером-конструктором ракетных двигателей в авиационной промышленности. С 1963 года полностью перешёл на литературную деятельность (под псевдонимом Феликс Камов). Он приобрёл известность сценариями мультфильмов, в особенности первых семи выпусков «Ну, погоди!» (с А. Курляндским и А. Хайтом), работал редактором киножурнала «Фитиль» (1965—1967).

В сентябре 1973 г. подал заявление на выезд в Израиль и на четыре года попал в отказ, став активистом движения за право советских евреев на эмиграцию. Данное действие тогда приравнивалось к измене родине. С 1973 года участвовал в движении советских евреев за репатриацию в Израиль, в 1976 году был арестован на 15 суток за участие в демонстрации (40 человек прошли по улице с жёлтыми шестиконечными звёздами). Публиковался в самиздате, редактировал еврейский журнал «Тарбут» (1975—1977).

Осенью 1977 года получил разрешение на выезд и в ноябре 1977 года переехал в Израиль. В 1978—1997 годах под псевдонимом «Филипп Кан» работал в русской редакции израильской радиостанции «Коль Исраэль».

Проживает в городе Иерусалиме.

Творчество 
В СССР печатал юмористические рассказы в журналах «Новый мир», «Юность», «Крокодил», в «Литературной газете», писал для эстрады в соавторстве с Эдуардом Успенским.

В 1966 году вышел сборник юмористических рассказов «Четверо под одной обложкой», куда вошли произведения А. Арканова, Г. Горина, Ф. Камова и Э. Успенского.

В Израиле выпустил уже под собственным именем несколько романов и книг автобиографического характера, а также книги по истории — «Книга времён и событий» (в 6 томах, история евреев в России и СССР) и «Земля под ногами» (в 2-х томах, история алии в Израиле). Его исторические книги часто используются в школах как учебники. Лауреат нескольких литературных премий Израиля.

С 1977 года под своим именем публиковался в израильских и зарубежных изданиях (журналы «Континент», «22», «Грани», «Сион», «Время и мы», альманах «Тарбут», газета «Русская мысль», «Новое русское слово» и др.).

Проза Канделя отличается художественной силой, истоки которой в музыкально-лирической манере изложения; его произведения часто проникнуты иронией, сатиричны. <…> Произведения Канделя чаще всего не имеют сквозной фабулы, их цельность достигается другими элементами формы и содержания. При этом Кандель — мастер детали, диалога, музыкально-ритмических переходов.

Сочинения 
Произведения Канделя переведены на иврит, французский и немецкий языки.

Драматургия, киноискусство

Проза 
 
 
 
 дилогия о двух братьях из подмосковной деревни:
 
 
 
 Я — маленький // «Новый мир», 1966, № 10
 Охотник добежит до источника // «Двадцать два», № 64, 1989
 Между цирком и крематорием // «Двадцать два», № 72, 1990
 С того дня и после, 1997 (2 повести)
 Не прошло и жизни, 1997 (роман о Москве 1970-х)
 Смерть геронтолога, 2001 (роман о современном Израиле)
 Против неба на земле, 2008 (роман)
 Шёл старый еврей по Новому Арбату… 2014, Б. С.Г.-пресс, Москва (автобиографическая проза)

История 
 
 
 
 
 
 
 Книга времён и событий, Т. 1-6, 2002—2007 (Первоначальный вариант выходил в 3 томах под названием «Очерки времён и событий», 1988—1994)
 Земля под ногами. Из истории заселения и освоения Эрец-Исраэль, Т. 1 — 1999, Т. 2 — 2008
 В поисках пропавших колен Израиля, 2009

Фильмография

Семья 
В 1958 году женился на Тамаре Абриной, тоже выпускнице МАИ. В семье два сына:
  (Юджин; род. 1959), профессор экономики Нью-Йоркского университета и советник премьер-министра Израиля.
 Леонид (Арье; род. 1967), хирург, подполковник ЦАХАЛа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Интервью журналу «Огонёк»
 Рецензия на книги Феликса Канделя «С того дня и после» и «Не прошло и жизни» в журнале «Народ Книги в мире книг»
 Рецензия на роман Феликса Канделя «Смерть геронтолога» в журнале «Народ Книги в мире книг»
 «Евреи попали в Россию случайно» (интервью с Феликсом Канделем)

Персоналии:Далматово
Персоналии:Иерусалим
Выпускники Московского авиационного института
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Русские писатели третьей волны эмиграции
Персоналии:Сионизм в СССР
Отказники